Виктор Кочубей:
 Кочубей, Виктор Викторович (1893—1953) — Князь, инженер-экономист, офицер Русской армии, участник Первой и Второй мировой войны, участник операции «Фрэнтик».
 Кочубей, Виктор Павлович (1768—1834) — министр внутренних дел Российской империи, председатель Государственного совета и Комитета министров, канцлер Российской империи.
 Кочубей, Виктор Сергеевич (1860—1923) — генерал, адъютант наследника цесаревича Николая, начальник Главного управления уделов.